Brumley (Missouri), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Albert E. Brumley (1905-1977), Amerikaans componist
 Tom Brumley (1935-2009), Amerikaans gitarist